Henry Strachey kan syfta på bland andra:

 Henry Strachey (konstnär) (1863–1940)
 Henry Strachey (upptäcktsresande) (1816–1912)
 Henry Strachey, 1:e baronet (1737–1810)
 Henry Strachey, 2:e baronet (1772–1858)